Campelo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Campelo (Baião)
 Campelo (Figueiró dos Vinhos)

in Brasilien:
 Campelo (Rio de Janeiro), ein Distrikt im Municipio Santo Antônio de Pádua
Siehe auch
 Campello